

Musica 
 Lionrock – gruppo musicale britannico
 Lionrock – album dell'omonimo gruppo musicale

Pagine correlate 
 Ciclone Lionrock
 Lion Rock